Исток је часопис за књижевност, уметност и баштину. Излази у Књажевцу, од 2014. године, са основном тежњом да буде другачији и непоновљив.

О часопису 

Исток је, дакле, у складу са својим именом и именом издавача (Уметничка академија Исток), посвећен области уметности, са нагласком на литерарној уметности, и у том смислу је испуњавао свој завет на потврђивању текућих и откривању нових вредности, што извиру на истоку. Све ово је условљено, поред осталог, и тиме да у културној средини као што је Србија уопште обитава не мали број часописа са истом тежњом да задовоље потребе читалаца, те се пред Исток поставља озбиљан задатак превазилажења те околности. И он то чини, поред осталог, и новим идејама, иновативнијим садржајем који, уз то, мора бити особен, ближи времену и новим тенденцијама.

Издавач 
 Уметничка Академија Исток - Књажевац

Главни уредник 
 Обрен Ристић

Спољашње везе 
Званични сајт часописа

Књижевни часописи
Српски часописи
Култура у Књажевцу